Liliana Hernández – nuotatrice venezuelana
Liliana Hernández – politica venezuelana